Savio  puede referirse a:

 Domingo Savio (1842-1857), alumno italiano de san Juan Bosco, en el oratorio de san Francisco de Sales, y santo de la Iglesia Católica.
 Manuel Savio (1842-1948), militar e ingeniero argentino.
 Maquinista Savio, localidad de Buenos Aires, nombrado por el maquinista de tren Francisco Savio (1882-1963)
 Deportes Savio, club de fútbol de Honduras, nombrado tras el santo Domingo Savio
 Mario Savio (1942-1996), estudiante activista estadounidense y miembro clave en el Movimiento Libertad de Expresión originado durante la década de los 60.
 Carlos Fernando Savio (1978-), exfutbolista uruguayo.
 Savio (río), un río de Italia.